De Ballon d'Or 1995 was de 40e editie van de voetbalprijs georganiseerd door het Franse tijdschrift France Football. De prijs werd gewonnen door de Liberiaan George Weah (Paris Saint-Germain / AC Milan).

De jury was samengesteld uit 49 journalisten die aangesloten waren bij de volgende verenigingen van de UEFA: Albanië, Armenië, Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Kroatië, Slovenië, Slowakije, Estland, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Wales, Georgië, Griekenland, Hongarije, Engeland, Ierland, Noord-Ierland, Faeröer-eilanden, IJsland, Israël, Italië, Letland, Litouwen, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Schotland, Tsjechië, Zweden, Zwitserland, Oekraïne, Turkije en Joegoslavië.

De resultaten van de stemming werden gepubliceerd in editie 2594 van France Football op 26 december 1995.

Stemprocedure
Elk jurylid koos de beste vijf spelers van Europa uit een shortlist van vijftig spelers. De speler op de eerste plaats kreeg vijf punten, de tweede keus vier punten en zo verder. Op die wijze werden 735 punten verdeeld, 245 punten was het maximale aantal punten dat een speler kon behalen (in geval van een negenenveertig koppige jury).

Uitslag

Trivia 
 Voor de eerste keer kwamen ook speler met een niet-Europese nationaliteit in aanmerking voor punten, mits actief op de Europese voetbalvelden.

Referentie 
 Eindklassement op RSSSF

Ballon d'Or
Voetbal in 1995